László András (1926–2011) operatőr
 László András (1941–) filozófus, teológus
 László András (1976–) labdarúgó (Siófok, Vasas), edző
 László András (?–) üzletember
Hasonló nevűek
 Borbély László András (1959–) közgazdász